Андрыхув ()

 Андрыхув —  город  в Польше, входит в Малопольское воеводство,  Вадовицкий повят.
 Андрыхув (гмина) — городско-сельская волость в Польше, входит как административная единица в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство.